Maciej Gajos (Blachownia, 1991. március 19. –) lengyel labdarúgó, a Lechia Gdańsk középpályása.

Pályafutása 
Gajos a lengyelországi Blachownia városában született. Az ifjúsági pályafutását a Raków Częstochowa akadémiájánál kezdte.

2009-ben mutatkozott be a Raków Częstochowa harmadosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2012-ben az első osztályú Jagiellonia Białystokhoz igazolt. 2015 augusztusában a Lech Poznań szerződtette. Először a 2015. szeptember 12-ei, Podbeskidzie ellen 1–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára. Első ligagólját 2015. október 31-én, a Śląsk Wrocław ellen 1–1-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.

2019. július 1-jén hároméves szerződést kötött a Lechia Gdańsk együttesével. 2019. július 19-én, az ŁKS Łódź ellen 0–0-ás döntetlennel zárult bajnokin debütált. 2019. szeptember 21-én, a Korona Kielce ellen hazai pályán 2–0-ra megnyert mérkőzésen megszerezte első gólját a klub színeiben. 2022. február 7-én még két évvel meghosszabbította a szerződését a klubbal, amely így már a 2023–24-es szezon végéig szól.

Statisztikák 
2022. október 19. szerint

Sikerei, díjai 
Lech Poznań
 Lengyel Kupa
 Döntős (2): 2015–16, 2016–17

 Lengyel Szuperkupa
 Győztes (1): 2016

Lechia Gdańsk
 Lengyel Kupa
 Döntős (1): 2019–20

 Lengyel Szuperkupa
 Győztes (1): 2019

Jegyzetek

Fordítás

Források 
Profilja a 90minut.pl oldalán

További információk 
Transfermarkt

1991-ben született személyek
Lengyel labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Raków Częstochowa labdarúgói
A Jagiellonia Białystok labdarúgói
A Lech Poznań labdarúgói
A KS Lechia Gdańsk labdarúgói
Az Ekstraklasa labdarúgói
Élő személyek